Källa kan syfta på:

 Källmaterial – skriftligt eller muntligt material som består av samtida vittnesbörd om ett visst förhållande
 Källkritik – en bedömning av ett källmaterials trovärdighet
 Källhänvisning – en referens till källmaterial
 Vattenkälla – ett geologiskt begrepp för en ur marken framrinnande vattensamling
 Källa (vektoranalys) – ett område i rummet där ett vektorfälts divergens är positiv; motsatsen är sänka (vektoranalys)
 Källa (flödesgraf) – en nod i ett flödesnätverk (flödesgraf) som har mer utgående än ingående flöde
 Källkod – instruktioner, data och kommentarer i ett givet programspråk
 Källa (fonetik) – en tonande typ av ljudkälla vi använder vid tal
 Källa (skriftserie) – en skriftserie i 55 delar (1980–2003) från Forskningsrådsnämnden (numera Vetenskapsrådet)

Platser 
 Källa socken – en socken på Öland ingick i Åkerbo härad
 Källa, Borgholms kommun – kyrkby i Källa socken i Borgholms kommun
 Källa landskommun – en tidigare kommun i Kalmar län
 Källa församling – en tidigare församling i Växjö stift och Borgholms kommun
 Källa nya kyrka – en kyrkobyggnad i Källa i Borgholms kommun
 Källa ödekyrka – en relativt välbevarad kyrkoruin i Källa socken på Öland

Se även 
 Källan
 Källförteckning
 Källskydd

Källor